Carlo Galli – calciatore italiano
 Carlo Galli – diplomatico italiano, Ministro del I Governo Badoglio
 Carlo Galli – politico e politologo italiano
 Carlo Galli da Bibbiena – architetto, scenografo e pittore austriaco-italiano